Ganimed (mjesec), jupiterov satelit
 Ganimed (mitologija), lik iz grčke mitologije